Красный Хутор — посёлок сельского типа в Сосновском районе Тамбовской области в составе Кулеватского сельского поселения.

Расположен на съезде с трассы  (Тамбов-Шацк). Посёлок находится на высоте около 120 метров НУМ в безлесой равнинной подболоченной местности.

В 1988 году население посёлка насчитывало около 240 человек.

Структура улиц посёлка плановая — две основные (Перековыровка и Бахмут) идут параллельно и соединяются тремя проулками. Третья улица, — Урал, выступает на северо-запад.

Водоёмов в Красном Хуторе нет, ближайшая река, Цна, находится за автотрассой. Там же расположено небольшое озеро, — Святое.

Ближайшие населённые пункты: Вирятино, Атманов Угол, Перкино, Семикино. Северо-западнее Красного Хутора находится урочище Большое Болото и небольшие участки леса с ручьём Пишляйка.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Сосновского района (Тамбовская область)